Música: Crash (bateria)
 Cinema:
 Crash (pel·lícula de 1996)
 Crash (pel·lícula de 2004)
 Televisió: Crash (sèrie)

Vegeu també 
 Crash Bandicoot
 Crash Bandicoot 2: Cortex Contraataca
 Crash of the Titans
 Crash! Boom! Bang! (àlbum)